Portanova, frazione del comune di Casal Cermelli (AL)
Daniele Portanova, calciatore
Manolo Portanova, calciatore
Gennaro Portanova, cardinale della Chiesa cattolica

Pagine correlate
Porta Nova – pagina di disambiguazione